Данная статья представляет собой список игроков, сыгравших за футбольный клуб «Ливерпуль» от 25 до 99 матчей на высшем уровне. Футбольный клуб «Ливерпуль» базируется в одноимённом городе в графстве Мерсисайд. Клуб был образован в 1892 году после разногласий между советом директоров «Эвертона» и владельцем их домашнего стадиона Джон Хоулдинг, которые вынудили «Эвертон» переехать на новый стадион «Гудисон Парк». Первый чемпионский титул клуб выиграл в 1901 году. С тех пор он обрёл ещё 17 чемпионских титулов, а также семь побед в Кубке Англии и восемь в Кубке Футбольной лиги. «Ливерпуль» выиграл 5 трофеев Лиги чемпионов: в 1977, 1978, 1981, 1984 и 2005 году. Клуб был одним из основателей английской Премьер-лиги. Самый успешный период в истории клуба продолжался с 1974 по 1981, когда «Ливерпуль» тренировал Боб Пэйсли: он взял 21 трофей.

За всю историю за «Ливерпуль» сыграло более 700 человек. Самым старшим игроком в истории клуба стал Нед Дойг, который сыграл за клуб 53 матча. Франк Бектон был первым игроком «Ливерпуля», который сыграл за национальную сборную. Он провёл 86 матчей за клуб.

Чтобы посмотреть список всех игроков «Ливерпуля» (вне зависимости от количества выступлений за первую команду), статьи о которых есть в Википедии, обратитесь к соответствующей категории. Посмотреть текущий состав команды можно в основной статье о клубе.

Игроки в данном списке отсортированы по количеству сыгранных матчей за клуб. Учтены только официальные встречи и голы, забитые в них. Матчи, проведённые во время Первой и Второй мировых войн, не учитываются.

Список игроков

Расшифровка позиций

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 LFCHistory.net предоставляет информацию обо всех игроках, когда-либо выступавших за клуб
 ThisIsAnfield.com располагает списком всех игроков «Ливерпуля» с 1892 года до наших дней
 Liverbird.ru предоставляет информацию обо всех игроках, когда-либо выступавших за первую, резервную или молодёжную команды «Ливерпуля», на русском языке
 LiverpoolFC.ru предоставляет информацию о некоторых игроках «Ливерпуля» на русском языке

Ливерпуль